Skatan kan syfta på:

 Skatan – en obemannad flygfarkost från FOA paa 1970-talet
Skatan (målning) – en målning av Claude Monet från 1868–1869
 Den tjuvaktiga skatan – en opera semiseria i två akter med musik av Gioacchino Rossini

Geografi

Finland 

 Skatan (Hammarland, Åland), 
 Skatan, Iniö, Åboland, 
 Skatan, del av Svinö, Esbo, Nyland,

Sverige
 Skatan, Skellefteå kommun – ett fritidshusområden i Skellefteå kommun
 Skatan, Sundsvalls kommun – en tidigare småort i Sundsvalls kommun
 Ekopark Skatan – en ekopark i Vindelns kommun
 Maran och Skatan – en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Piteå kommun

Se även
Skata (olika betydelser) – flera
Skaten
Skiten
 Kvarteret Skatan (olika betydelser) – flera